Dawidowski ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Dawidowski (* 1971), deutscher Germanist
 Lukas Dawidowski (* 1983), deutscher Basketballspieler